Снелинг има више значења:
 Снелинг (Калифорнија)
 Снелинг (Јужна Каролина)